Malagueña salerosa, manchmal auch als La Malagueña bezeichnet, ist ein populäres mexikanisches Lied im Stil der Ranchera, das 1947 in Zusammenarbeit von Pedro Galindo Galarza (1906–1989) und Elpidio Ramírez Burgos (1882–1960) geschrieben und von Letzterem komponiert wurde.

Versionen 
Das Lied wurde von einer Vielzahl von mexikanischen und internationalen Künstlern aufgenommen; so zum Beispiel von Avenged Sevenfold,  Caterina Valente, Plácido Domingo und Vicente Fernández.

Ebenfalls war das Lied häufig Bestandteil von Filmen; so zum Beispiel in der Version der mexikanischen Band Chingon in Kill Bill – Volume 2 und von Antonio Banderas in Irgendwann in Mexico sowie in älteren mexikanischen Filmen, unter anderem von  Antonio Aguilar.

Trivia 
Das Lied war ursprünglich auch für den Elvis-Presley-Film Acapulco geplant, wurde dann aber – vermutlich aufgrund rechtlicher Probleme – durch Guadalajara ersetzt.

Text

Einzelnachweise 

Lied 1947
Musik (Mexiko)
Volkslied